Ха́имский — фамилия.

 Хаимский, Борис Меерович (род. 1948) — искусствовед, эссеист, актёр и сценарист.
 Хаимский, Мойше (Моисей Абович, 1892 — после 1978) — поэт и прозаик (идиш).